Krasni Bor (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Krasni Bor (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia